Nedvídkov steht für folgende Orte in Tschechien:

 Nedvídkov, Ansiedlung in der Gemeinde Deštnice, Okres Louny, Ústecký kraj
 Nedvídkov, Ansiedlung in der Gemeinde Šumavské Hoštice, Okres Prachatice, Jihočeský kraj